Marie Anna Josefa Bavorská (Marie Anna Josefa Augusta; 7. srpna 1734, Nymphenburg – 7. května 1776 tamtéž) byla bavorskou vévodkyní a sňatkem markraběnkou bádenskou. Říkalo se jí zachránce Bavorska. Je také známá jako Marie Josefa a občas je titulována jako princezna bavorská.

Život 
Marie Anna Josefa se narodila na zámku Nymphenburg 7. srpna 1734 jako šesté dítě bavorského kurfiřta Karla Albrechta (pozdějšího císaře říše římské) a jeho manželky Marie Amálie Habsburské. Pokřtěna byla jmény Marie Anna Josefa Augusta. Členka rodu Wittelsbachů, vládců bavorského kurfiřtství, byla titulována jako vévodkyně bavorská.

Provdala se za Ludvíka Jiřího Bádenského, vládnoucího markraběte Baden-Badenu a syna zesnulého Ludvíka Viléma I. Bádenského a jeho manželky Sibyly Sasko-Lauenburské, která vládla v době synova dětství jako regentka. Pár byl oddán na zámku Ettlingen v Badenu 20. července 1755; nevěstě bylo 20, ženichovi 53 let. Manželství zůstalo bezdětné; Ludvík Jiří měl sice z předchozího manželství dceru Alžbětu, ta však byla jakožto žena zbavena práva na markrabství.

Její manžel měl z předchozího manželství s Marií Annou ze Schwarzenbergu, jedinou dcerou Adama Františka ze Schwarzenbergu a Eleonory z Lobkovic, čtyři děti, pouze jedno však přežilo dětský věk.

Mariin manžel zemřel v roce 1761 a jeho nástupcem se stal jeho bratr August Jiří. Nejvýznamnější ženou u bádenského dvora se tak stala jeho belgická manželka Marie Viktorie d'Arenberg.

U Marie Anny se rozvinula velká vášeň pro diplomacii. Aby zachránila bavorský trůn, vytvořila spojení s pruským králem Fridrichem II., protože její bratr Maxmilián III. Josef byl bezdětný a měl obavy o nástupnicví.

Jako vdova se Marie Anna vrátila do rodného Bavorska, kde zemřela v mnichovském zámku Nymphenburg, rok před svým bratrem. Pohřbena byla v mnichovském theatinském kostele sv. Kajetána, tradičním pohřebišti bavorských panovníků.

Vývod z předků

Tituly a oslovení 
 7. srpna 1734 – 20. července 1755: Její Jasnost Marie Anna Josefa, vévodkyně bavorská
 20. července 1755 – 22. října 1761: Její Jasnost markraběnka Baden-Badenu
 22. října 1761 – 7. května 1776: Její Jasnost markraběnka vdova Baden-Badenu

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové
Zähringenové
Bavorské vévodkyně
Bádenské markraběnky
Nositelé Řádu hvězdového kříže
Narození v roce 1734
Narození 7. srpna
Narození v Mnichově
Úmrtí v roce 1776
Úmrtí 7. května
Úmrtí v Mnichově
Pohřbení v Mnichově
Ženy